Тарко́вский (Тарковская) () — фамилия польского и кумы́кского происхождения. Известные носители:

 Тарковские — кумыкский княжеский род:

 Тарковский, Абу-Муслим-Хан (1797—1860) — российский генерал-лейтенант, князь Российский, владетель Буйнакский, валий Дагестанский, шамхал Тарковский.
 Тарковский, Андрей Арсеньевич (1932—1986) — советский кинорежиссёр и сценарист, педагог, народный артист РСФСР.
 Тарковский, Арсений Александрович (1907—1989) — советский поэт и переводчик с восточных языков.
 Тарковский, Александр Карлович (1862—1924) — украинский поэт, писатель, журналист, общественный деятель.
 Тарковский, Джамалутдин Далгатович (1849—1906) — общественно-политический деятель Дагестана.
 Тарковский, Михаил Александрович (род. 1958) — российский писатель и поэт.
 Тарковский, Нух-Бек (1878—1951) — общественно-политический деятель Дагестана.
 Тарковский, Сулейман-Паша (1794—1836) — генерал-майор, князь Российский, владетель Буйнакский, валий Дагестанский, шамхал Тарковский.
 Тарковский, Шамсутдин-Хан (1818—1874) — генерал-майор кавалерии, флигель-адъютант Его Императорского Величества.

 Тарковская, Надежда Карловна (в замужестве Тобилевич, 1852—1882) — украинская актриса, первая жена Ивана Карповича Тобилевича (Карпенка-Карого), старшая сестра А. К. Тарковского.

Примечания